Kunčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kunčice, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Kunčice nad Labem, Gemeinde im Okres Trutnov
Kunčice pod Ondřejníkem, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Kunčice, Ortsteil von Bělotín, Okres Přerov
Kunčice, Ortsteil von Letohrad, Okres Ústí nad Orlicí
Kunčice, Ortsteil von Ostrava, Okres Ostrava-město
Kunčice, Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem, Okres Šumperk

Dolejší Kunčice, Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín
Hořejší Kunčice, Ortsteil von Jakartovice, Okres Opava